Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 255 dans le monde.

 Route fédérale 255 en Allemagne
 Route 255 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 255 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 255 au Québec, Canada
 Interstate 255 aux États-Unis